

Приютово — селище міського типу, Белебеївський район, Башкортостан
 Приютово — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Приютово — присілок, Темниковський район, Мордовія